Kolle peut désigner :
 Team Kolles, en sport automobile.

Patronyme 

 Colin Kolles (1967-), président de l'écurie ByKolles Racing.

Prénom 
 
Patronyme germanique